Мануэ́ль:
 Мануэль — мужское имя.
 Мануэль, Дарсина (род. 1992) — новозеландская дзюдоистка.
 Мануэль, Джей (род. 1972) — канадский стилист, фотограф и ведущий.
 Мануэль, Бенсон (род. 1997) — бельгийский футболист.
 Мануэль, Симоне (род. 1996) — американская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира.
 Мануэль, Риос (род. 1998) — испанский актёр, модель и певец.
  — муниципалитет района Рибера-Альта (Валенсия).
 Мануэль — ударный лунный кратер.

См. также 
 Манюэль
 Мануэл
 Мануэла